Matti steht für:
 Matti (Vorname), männlicher Vorname
 (2714) Matti, Asteroid des Hauptgürtels

Matti ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Andreas Matti (* 1959), Schweizer Schauspieler
 Athanase Matti Shaba Matoka (* 1930), irakischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Bagdad
 Marianne Matti (* 1929), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch:
 Mattila
 Mätti
 Herr Puntila und sein Knecht Matti, Theaterstück von Bertolt Brecht